Епископ Иоанн (, в миру Иоанн (Ион) Викторович Мошнегуцу, ; род. 27 января 1979, с. Пражила, Флорештский район, Молдавская ССР) — епископ Русской православной церкви; архиерей Православной церкви Молдовы, епископ Сорокский, викарий Кишинёвской епархии.

Биография 
Родился 27 января 1979 в селе Пражила Флорештского района Республика Молдова. Крещен в младенчестве.

В 1986—1992 годах учился в школе родного села, затем продолжал обучение в городе Флорешты, где учился в лицее-гимназии им. Иона Крянгэ до 1994 года.

В 1994—1996 году обучался в Кишинёвской духовной семинарии, в 2000 году окончил Кишинёвскую духовную академию.

5 марта 2006 году в кафедральном соборе Рождества Христова г. Кишинева митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром (Кантаряном) был рукоположен во диакона целибатом, а 22 мая — во пресвитера.

В 2007 году защитил магистерскую работу на историческом факультете Молдавского государственного университета, получив ученую степень магистра исторических наук.

С 8 мая 2007 по 23 мая 2008 — и. о. настоятеля Архангельской церкви села Котюжений Марь Шолдэнештского района и благочинного Шолдэнештского района.

2 ноября 2007 года назначен членом епархиальной комиссии по вопросам цензуры и книгоиздательства.

12 апреля 2008 года кафедральном соборе Рождества Христова г. Кишинева митрополитом Кишиневским Владимиром пострижен в монашество в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

23 мая 2008 года назначен на должность настоятеля Успенского Гербовецкого мужского монастыря с. Гербовец Кэлэрашского района и ректором школы псаломщиков при обители.

28 сентября 2008 года митрополитом Кишиневским Владимиром возведен в сан игумена.

Представлял Унгенскую епархию на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 27-29 января 2009 года.

В 2009—2012 годы — член церковного суда Кишиневской митрополии.

24 октября 2010 года митрополитом Кишинёвским Владимиром возведен в архимандрита.

В 2010—2013 годы — секретарь Унгенской епархии; исполнял послушания секретаря епархиального совета, председателя епархиального суда, председателя информационного отдела и председателя экзаменационной комиссии для кандидатов к хиротонии.

В июне 2011 году окончил двухлетний курс повышения квалификации в Общецерковной аспирантуре и докторантуре.

В 2011—2013 годы преподавал догматическое богословие в Унгенском епархиальном училище.

В 2012 году назначен секретарем Синодальной комиссии по канонизации святых Православной Церкви Молдовы.

В апреле 2014 году освобожден от должности настоятеля Успенского Гербовецкого мужского монастыря и назначен настоятелем Успенского Цыповского мужского монастыря Кишинёвской епархии.

Архиерейство 
25 декабря 2014 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви избран епископом Сорокским, викарием Кишинёвской епархии.

18 января 2015 года в крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке города Москвы состоялось наречение архимандрита Иоанна во епископа Сорокского, викария Кишиневской епархии.

8 марта 2015 года в храме Воскресения Словущего Покровского ставропигиального женского монастыря города Москвы была совершена хиротония архимандрита Иоанна (Мошнегуцу) во епископа Сорокского, викария Кишинёвской епархии. Хиротонию совершил Патриарх Московский Кирилл, митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир (Кантарян), митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), митрополит Истринский Арсений (Епифанов), архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва (Волков), архиепископ Сергиево-Посадский Феогност (Гузиков), епископ Кагульский и Комратский Анатолий (Ботнарь), епископ Солнечногорский Сергий (Чашин), епископ Единецкий и Бричанский Никодим (Вулпе), епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий (Мунтяну).

1 февраля 2017 года решением Священного Синода включён в состав созданного тогда же Организационного комитета по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

Награды 
 Medalia «Sf.Cuv.Paisie Velicicovski» (2005)
 Ordin «Sf. Cneaz Daniel al Moscovei» (2008)
 Медаль «За гражданские заслуги» (Молдова, 28 июня 2011)
 Ordin «Sf. Cuv. Paisie Velicicovski» (2012)
 Medalia «Sf. Cneaz Alexandru Nevski», gr. I (2012; Episcopia de Ungheni şi Nisporeni)
 Ordin «Sf. Ap. şi Ev. Ioan Teologul», gr. II; (2013; Biserica Ortodoxă din Ucraina)
 Medalia «Sf. Apostoli Petru şi Pavel», gr. II (2013; Episcopia de Ungheni şi Nisporeni)
 Ordinul «Meritul Bisericesc, gr. II» (2014)
 Орден «Трудовая слава» (Молдова, 15 июля 2018)

Примечания

Ссылки 
 Иоанн, епископ Сорокский, викарий Кишиневской епархии (Мошнегуцу Иван Викторович). // Патриархия.Ru
 Биография на официальном сайте.

Епископы Русской православной церкви
Участники Поместного собора Русской православной церкви (2009)
Кишинёвская епархия
Выпускники Кишинёвской духовной семинарии
Персоналии:Городищенский Успения Пресвятой Богородицы монастырь
Персоналии:Гербовецкий Успенский монастырь